Luci Papiri Mugil·là I, cònsol el 444 aC i el 427 aC.
 Luci Papiri Mugil·là II, tribú amb potestat consular el 422 aC.
 Luci Papiri Mugil·là III, cònsol el 326 aC